Jūneqān kan syfta på följande platser:

Iran 

 Jūnqān, ort, Chahar Mahal och Bakhtiari, 
 Āb-e Jūnaqān, periodiskt vattendrag, Chahar Mahal och Bakhtiari, 

Robotskapade Iranförgreningar